Ём () — корейская фамилия.

Известные носители 
 Ём Дон Гюн (род. 1950) — южнокорейский боксёр
 Ём Ки Хун (род. 1983) — южнокорейский футболист.
 Ём Су Чжун, Андрей (род. 1943) — корейский кардинал
 Ём Юн Джон — южнокорейская кёрлингистка.